Holcombe (Wisconsin) – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin (USA)
 Holcombe (East Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Holcombe (Wielki Manchester) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Holcombe (Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Holcombe (Teignbridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Holcombe Burnell – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Holcombe Rogus – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Holcombe Ward
 Great Holcombe – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)